Drzonek (powiat Obornicki), een plaats in het Poolse district Obornicki, woiwodschap Groot-Polen
 Drzonek (powiat Śremski), een plaats in het Poolse district Śremski, woiwodschap Groot-Polen